Clemens August van Beieren (Brussel, 17 augustus 1700 - Ehrenbreitstein, 6 februari 1761) was een zoon van Maximiliaan II Emanuel van Beieren en Theresia Sobieska van Polen. Ten gevolge van de Spaanse Successieoorlog raakte zijn familie verspreid en bleef hij tot in 1715 onder huisarrest in Wenen. Door zijn oom Jozef Clemens van Beieren werd hij prins-bisschop van Regensburg en later aartsbisschop van Keulen en daardoor keurvorst. Hij was tevens bisschop van Münster, Osnabrück, Paderborn en Hildesheim en grootmeester van de Duitse Orde. In die functie had hij grote invloed bij het benoemen van twee landcommandeurs van de balije Alden Biesen, namelijk Ferdinand von Sickingen (1743-1749) en Wiric Leopold von Steinen (1749-1766).

In 1742 kroonde hij zijn broer Karel Albrecht in Frankfurt tot keizer. Clemens August bevorderde de kunsten en liet de kastelen Augustusburg en Falkenlust in Brühl (Rijnland) bouwen alsook de Sint-Michielskerk in München.

Aartsbisschop-keurvorst van Keulen
Prins-bisschop van Münster
Prins-bisschop van Hildesheim
Prins-bisschop van Osnabrück
Prins-bisschop van Paderborn
Prins-bisschop van Regensburg
Huis Beieren-München
Grootmeester van de Duitse Orde
Beieren, C